Чемпионат СССР 1970 года в зонах УССР класса «Б» проходил в два этапа:
 на первом этапе в двух зонах были распределены участники финальных турниров;
 на втором этапе клубы разыграли финальные турниры.

В связи с ликвидацией класса «Б» часть клубов получила право играть во второй группе класса «А».

Зональный этап

1 зона УССР

2 зона УССР

Финальный этап

За 1 — 14 места

За 15 — 27 места

Примечания

Ссылки 
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1970
Футбол на Украине в 1970 году
Чемпионаты СССР в 1970 году